Kudaschiwka (; ) ist eine Siedlung in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 1160 Einwohnern (2012).

Geschichte 
Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1896 im Zusammenhang mit dem Bau der Bahnstation. Kudaschiwka ist das administrative Zentrum der 1914 gegründeten, gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie

Lage 
Kudaschiwka liegt an der Territorialstraße T–04–32 im Westen des Rajons Krynytschky 90 km westlich vom Oblastzentrum Dnipro. Das Rajonzentrum Krynytschky liegt 45 km nordöstlich des Ortes. Die Ortschaft hat eine Bahnstation an der Bahnstrecke Krywyj Rih–Jassynuwata der Prydniprowska Salisnyzja. Die Siedlung städtischen Typs Schtschorsk liegt 14 km nordöstlich von Kudaschiwka.

Gemeindestruktur 
Die Landratsgemeinde hat insgesamt eine Größe von 97,099 km² und eine Bevölkerung von insgesamt 1673 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 17 Einwohner je km².
Zur Landratsgemeinde zählen, neben Kudaschiwka, die Dörfer

 Andrijiwka () ; 128 Einwohner, 96,50 ha
 Blahoslowenna () ; 49 Einwohner, 40,20 ha
 Kateryniwka () ; 56 Einwohner, 32,80 ha
 Kowaliwka () ; 114 Einwohner, 137,40 ha
 Nowoschytliwka () ; 119 Einwohner, 106 ha
 Poljana () ; 41 Einwohner, 74,80 ha

Nachbargemeinden 
Die Landratsgemeinde Kudaschiwka grenzt im Nordwesten an die Gemeinde Sajiwka des Rajon Pjatychatky, im Westen an die Gemeinde Persche Trawnja des Rajon Sofijiwka, im Süden an das Gemeindegebiet von Pokrowka, im Westen an die Siedlungsratsgemeinde Schtschorsk und im Norden an die Gemeinde Katerynopil.

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine, Kudaschiwka (russisch)
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk, Kudaschiwka (ukrainisch)
 offizielle Seite des Rajon Krynytschky (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krynytschky
Ersterwähnung 1896